El Carrizal kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Carrizal, Villa Sola de Vega, 
 El Carrizal, Villa Díaz Ordaz, 
 El Carrizal, Pantepec, 
 La Soledad, Malinaltepec, 
 El Carrizal, Culiacán, 
 El Carrizal, Acaponeta, 
 El Carrizal, Xalisco, 
 El Carrizal, Ixmiquilpan, 
 El Carrizal, Tamazunchale, 
 El Carrizal, Huautla de Jiménez, 
 El Carrizal, El Bosque, 
 El Carrizal, Metztitlán, 
 El Carrizal, San Felipe Orizatlán, 
 El Carrizal, Jungapeo, 
 El Carrizal (södra Santa María Peñoles), 
 El Carrizal, Tarímbaro, 
 El Carrizal, Tlacoapa, 
 El Carrizal, Madero, 
 El Carrizal (norra Santa María Peñoles), 
 El Carrizal, San José Lachiguiri, 
 El Carrizal, Aldama, 
 El Carrizal, La Yesca, 
 El Carrizal, Ocosingo, 
 El Carrizal, Zimapán, 
 El Carrizal, Susupuato, 
 El Carrizal, Ajuchitlán del Progreso, 
 El Carrizal, Atoyac,